La Ville-aux-Bois is een gemeente in het Franse departement Aube (regio Grand Est) en telt 19 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Bar-sur-Aube.

Geografie
De oppervlakte van La Ville-aux-Bois bedraagt 6,0 km², de bevolkingsdichtheid is dus 3,2 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
 

Gemeente in Aube